

Persone 
 Barbara Topsøe-Rothenborg – regista, sceneggiatrice e scrittrice danese
 Flemming Topsøe – matematico danese
 Haldor Topsøe – ingegnere civile danese, fondatore dell'azienda Haldor Topsøe A/S
 Vilhelm Topsøe – scrittore danese